Сучасний герб Нікольського затверджений 29 січня 1999 року.

Символіка герба 
 
Щит занижено хвилеподібно перетятий золотом і зеленню, на лінії перетину лазурова ріка, окантована знизу золотом. У горішній частині дуб із зеленою кроною і стовбуром натурального кольору, а в нижній — покладена золота шабля. Автор — О. Киричок.

Нікольське засновано козаком Гладким, в пам'ять чого до гербу покладена козацька шабля.

Поселення розміщене на річці Калець, що показує лазурова ріка. Дуб показує, що поблизу Нікольського розміщений великий дубовий гай.

Зелений колір — символ сільського господарства — головного виду виробничої діяльності жителів міста; золотий колір — символ слави і мужності, з іншого боку — колір стиглого жита, основної культури, що росте в цих місцях.

Посилання 
 Українська геральдика. Герб Нікольського. 

Нікольське (Україна)
Нікольське (Україна)